Maximiliaan Willem van Hannover (Slot Iburg, Bad Iburg, 13 december 1666 — Wenen, 16 juli 1726) was een prins van Brunswijk-Lüneburg uit het huis Hannover. 

Hij was de derde zoon van Ernst August van Brunswijk-Lüneburg en Sophia van de Palts en een jongere broer van de eerste Hannoveriaan op de Britse troon: George I. 

Als keizerlijk veldmaarschalk voerde hij de troepen van Hannover aan tijdens de Spaanse Successieoorlog. Tijdens de Slag bij Blenheim voerde hij de cavalerie aan van de troepen die onder Eugenius van Savoye waren gesteld.
Hoewel hij luthers werd opgevoed, bekeerde Maximiliaan Willem zich in 1692 tot het rooms-katholieke geloof, hij bleef ongehuwd en kinderloos.

Voorouders 

Huis Hannover
Hannover, M
Hannover, M